Gele oker
Rode oker
Oker (rivier) in Nedersaksen
Oker, muziekalbum van de Belgische popgroep Clouseau
Okra (plant)